

Оук-Гілл — місто, штат Алабама
 Оук-Гілл — місто, штат Флорида
 Оук-Гілл — місто, штат Канзас
 Оук-Гілл — місто, штат Теннессі
 Оук-Гілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Оук-Гілл — селище, штат Огайо
 Оук-Гілл — переписна місцевість, штат Мічиган